Bacanje koplja za muškarce na Olimpijskim igrama 2016. u Rio de Janeiru održano je na Olimpijskom stadionu »João Havelange« 17. i 20. kolovoza

U prednatjecanju se natjecalo 37 bacača podijeljena na u A i B skupinu. 12 najboljih bacačica po rezultatu ili normi, plasiralo se u završnicu i borbu za odličja.

Zlatno odličje osvojio je njemački bacač Thomas Röhler s hicem od 90,30 metara. Drugi je bio Kenijac Julius Yego, a treći Keshorn Walcott iz Trinidada i Tobaga.

Raspored 
Sva navedena vremena odnose se na brazilsko vrijeme (UTC-3)

Rekordi 
Prije natjecanja, u muškom bacanju koplja držali su se sljedeći rekordi:

Rezultati

Prednatjecanje 
Među 12 najboljih u završnicu plasirali su se oni koji su prebacili normu od 83,00 m (Q) ili zauzeli mjesto među 12 najboljih u prednatjecanju (q):

Završnica 

* – Julius Yego odustao je od natjecanja nakon 4. serije zbog istegnuća gležnja.

Izvori 

Koplje M
Bacanje koplja na Olimpijskim igrama